Marc Claudi Marcel Eserní (cònsol), cònsol l'any 22 aC.
 Marc Claudi Marcel Eserni (orador), orador romà